Antonio Vojak – calciatore italiano
Oliviero Vojak – calciatore italiano